Баргузи́нский зали́в () — самый крупный и глубокий залив Байкала; расположен в Баргузинском районе Бурятии на востоке центральной части озера. Часть акватории к северу от устья реки Баргузин относится к Забайкальскому национальному парку.

География 
Площадь — 725 км². Максимальная глубина — 1284 метра. Залив вдаётся в материк на 29 км. Ширина входа в залив между мысами Нижнее Изголовье и Крестовый — 22,8 км. Протяжённость береговой линии между этими мысами — 90 км. Наибольшая ширина с севера на юг — 38 км, между местностью Глинка в заливе Култук и селом Максимиха.

На востоке в залив впадает один из крупнейших притоков Байкала — река Баргузин; на юге — ручей Духовой, вытекающий из Духового озера, и речки Максимиха и Громотуха, впадающие в бухту Максимиха. С севера, по ущелью южного склона полуострова Святой Нос стекает ручей Макарова.

Северный берег со стороны полуострова Святой Нос — высокий и крутой. Северо-восточный и восточный берега, примыкающие к Чивыркуйскому перешейку и устью Баргузина — низкие, с песчаными и песчано-галечными пляжами, с заболоченными участками, с мелкими озерками, лесокустарниковой и болотно-луговой растительностью. Южное побережье залива, начиная со скалистого мыса Холодянка, — гористое и большей частью покрыто тайгой.

Туризм 

На побережье залива расположены посёлок городского типа Усть-Баргузин и село Максимиха, в которых принимают гостей множество турбаз и пансионатов.

На берегу раскинулся самый длинный песчаный пляж на Байкале — он находится между рекой Баргузин и полуостровом Святой Нос. В точке слияния песчаной косы со Святым Носом расположен залив Култук — самое комфортное место для купания. Здесь летом в солнечные дни вода прогревается до +22 °C.

От местности Глинки по пешеходной тропе можно подняться на вершину полуострова Святой Нос (гора Маркова, 1878 м), откуда открываются живописные виды на Баргузинский и Чивыркуйский заливы.

Баргузинская долина, прилегающая к заливу, славится многочисленными минеральными источниками и красивыми хребтами, привлекательными для горных туристов и альпинистов.

Поблизости с селом Максимиха находится лесное озеро Духовое, знаменитое в Бурятии вкусными «духовистыми» карасями. В окрестностях раскинулись таёжные горные склоны, богатые грибами и ягодой. На северной окраине села расположен эколого-этнографический парк-музей «Светлая Поляна», выполненный в виде казачьего острога XVII века. Туристы могут остановиться в нескольких гостевых домах, расположенных на территории музейного комплекса.

Между Усть-Баргузином и Максимихой вдоль побережья залива отсутствует автомобильная дорога, но проложена пешеходная тропа, часть Большой Байкальской тропы, откуда открываются великолепные виды на Байкал.

В заливе возможен любительский и спортивный лов рыбы. Самые популярные места лова — у села Максимиха и в районе местности Глинки. Здесь можно поймать омуля, хариуса, сига.

Галерея

См. также 
 Святой Нос

Примечания 

Заливы Байкала
Забайкальский национальный парк
Заливы Бурятии